Челно́к может означать:
 Челнок — чёлн, маленькая лодка.
 Челнок — рабочий орган ткацкого станка.
 Челнок — часть швейной машинки.
 Челнок — из сленга 1990-х, мелкий торговец, занимающийся «челночной» торговлей.
 Челнок — пятно в древесине, имеющее характерные очертания лодочки.
 Космический челнок — многоразовый транспортный космический корабль.
 Челнок — разновидность рельсового и иного (шаттлы) транспорта.
 Челнок 42-й улицы, Ай-ар-ти — линия дивизиона IRT Нью-Йоркского метро.
 Челночок — особая форма удлинённых сушек.

См. также 
 
 Челна (река)
 Спейс шаттл
 Шаттлы (Звёздный путь)